

Geografia
Sturla – quartiere di Genova
Sturla – torrente che scorre in territorio genovese
Sturla di Carasco – torrente del levante ligure che presso il comune di Carasco unendosi insieme ai torrenti Lavagna e Graveglia forma il fiume Entella

Onomastica
Sturla – nome proprio di persona norvegese maschile

Persone
Daniel Fernando Sturla Berhouet – arcivescovo cattolico di Montevideo
Gérard Sturla – cestista e allenatore di pallacanestro francese.

Sport
Sportiva Sturla – squadra di pallanuoto di Genova